«Весілля» (1943) — болгарський фільм.
 «Весілля» (1944) — радянський комедійний фільм за водевілем А. П. Чехова; реж. Ісидор Анненський.
 «Весілля» (1964) — радянський грузінський короткометражний німий чорно-білий фільм.
 «Весілля» (1972) — польський фільм-драма реж. Анджея Вайди.
 «Весілля» (1974) — радянський український фільм.
 «Весілля» (1978) — американський комедійний фільм Роберта Альтмана.
 «Весілля» (2016) — фільм-драма виробництва Бельгії, Франції, Люксембургу та Пакистану; реж. Стефан Стрекер.

Див. також 
 Весілля (значення)